Интернационали БНЛ д'Италия 2012 е 69-ото издание на Интернационали БНЛ д'Италия. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2012. Провежда се в Рим, Италия от 14 до 20 май.

Поставени тенисистки 
  Виктория Азаренка (осминафинал, отказва се поради контузия в рамото)
  Мария Шарапова
  Агнешка Радванска (2 кръг)
  Петра Квитова (четвъртфинал)
  Саманта Стосър (осминафинал)
  Каролине Возняцки (2 кръг, отказва се)
  Марион Бартоли (2 кръг)
  На Ли
  Серина Уилямс (полуфинал, отказва се поради контузия в гърба)
  Франческа Скиавоне (1 кръг)
  Сабине Лисицки (1 кръг)
  Анджелик Кербер
  Ана Иванович (осминафинал)
  Доминика Цибулкова (четвъртфинал)
  Йелена Янкович (1 кръг)
  Мария Кириленко (1 кръг)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Поставени двойки 
  Лизел Хубер /  Лиса Реймънд
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (осминафинал)
  Сара Ерани /  Роберта Винчи
  Андреа Хлавачкова /  Анастасия Родионова (отказват се поради контузия на дясното бедро у Хлавачкова)
  Мария Кириленко /  Надя Петрова (четвъртфинал)
  Юлия Гьоргес /  Ваня Кинг (осминафинал)
  Натали Грандин /  Владимира Ухлиржова (осминафинал)
  Ракел Копс-Джоунс /  Абигейл Спиърс (1 кръг)

Схема на двойки

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Интернационали БНЛ д'Италия